Vockenrode ist der Name folgender Wüstungen:

 Vockenrode (Harztor), Dorfwüstung in der Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Vockenrode (Jesberg), Dorfwüstung bei Jesberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen